IV Всемирные игры прошли в г. Гаага с 22 июля по 1 августа 1993 года. Проведены соревнования по 22 видам спорта, а также по трём видам спорта проведены показательные выступления.

Программа 
     Показательные виды спорта

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт IWGA

Всемирные игры 1993
Спорт в Нидерландах в 1993 году
Июль 1993 года
Август 1993 года
Международные спортивные соревнования в Гааге